Veelvouden van bytes
Kibi (Ghana), de hoofdstad van het district East Akim, Eastern (Ghana)
Kibi (provincie), een voormalige provincie van Japan
Kibi (Wakayama) , een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.